Bonaventure Gacon, clown (sous le nom de scène de Le Boudu), circassien, metteur en scène et acteur français ;
 Charles Ambroise Gacon (1769-1832), homme politique français ;
 François Gacon (1667-1725), poète satirique français ;
 Jules Gacon (1847-1914), homme politique français ;
 Marie Armande Jeanne Gacon-Dufour (1753-1835), femme de lettres et économiste française ;
 Yannick Gacon (née en 1956), athlète française, spécialiste du saut en longueur.